Долорес Палумбо () (14 червня 1912 — 30 січня 1984) — італійська акторка.

Біографія 
Кінокар'єра Долорес Палумбо тривала з 1939 по 1978 роки. Знялася у 50 фільмах в жанрах: комедія, мюзикл, мелодрама.

Фільмографія 
 La fanciulla di Portici (1940)
 In campagna è caduta una stella (1940)
 Non ti pago! (1942)
 Lo sciopero dei milioni (1947)
 I pompieri di Viggiù (1949)
 Vivere a sbafo (1950)
 Lorenzaccio (1951)
 Café chantant (1953)
 Le vacanze del Sor Clemente (1954)
  : Неаполітанська карусель / (Carosello napoletano) — мати Сісіни
 Miseria e nobiltà (1954)
 Milanesi a Napoli (1955)
 Buongiorno primo amore! (1957)
 Lazzarella (1957)
 La nonna Sabella (1957)
 Mariti in città (1957)
 La canzone del destino (1957)
 Io, mammeta e tu (1958)
 Pane, amore e Andalusia (Pan, amor y... Andalucía) (1958)
 La nipote Sabella (1958)
 Gambe d'oro (1958)
 Ballerina e Buon Dio (1958)
 Caporale di giornata (1958)
 Domenica è sempre domenica (1958)
 Via col... paravento (1958)
 Il segreto delle rose (1958)
 Ricordati di Napoli (1958)
 La ragazza di piazza San Pietro (1958)
 3 straniere a Roma (1958)
 Psicanalista per signora (Le confident de ces dames) (1959)
 Il terribile Teodoro (1959)
 Destinazione Sanremo (1959)
 Mariti in pericolo (1960)
 Che femmina!! e... che dollari! (1961)
 Il segugio (1962)
 Anni ruggenti (1962)
 Donne senza Paradiso - La storia di San Michele (1962)
 I motorizzati (1962)
 Liolà (1963)
 Napoleone a Firenze (1963)
 La vedovella (1964)
 Una lacrima sul viso (1964)
 Non son degno di te (1965)
 In ginocchio da te (1965)
 Se non avessi più te (1966)
 Perdono (1966)
 La vuole lui... lo vuole lei (1968)
 Zum Zum Zum - La canzone che mi passa per la testa (1968)
 Il suo nome è Donna Rosa (1969)
 Zum Zum Zum n° 2 (1969)
 Mezzanotte d'amore (1970)
 Io non vedo, tu non parli, lui non sente (1971)
 Don Camillo e i giovani d'oggi (1972)
 Sgarro alla camorra (1973)
 Figlio mio sono innocente! (1978)

Джерела 
	

Італійські акторки
Уродженці Неаполя